Володар Артурович Мурзин (род. 18 июля 2006, Нижний Тагил, Свердловская область) — самый молодой российский гроссмейстер, шахматист, мастер спорта России, международный гроссмейстер (2022). Призёр командного чемпионата России, победитель и призёр ряда юниорских соревнований.

Биография 
Родился 18 июля 2006 года в Нижнем Тагиле. Шахматами начал заниматься с семи лет. В шахматы Володара привёл папа. В секцию мальчика поначалу отказывались принимать. Поэтому первое знакомство с шахматами произошло дома. Тренер дал книгу для обучения основам игры и мальчик с папой изучил азы. После этого первый профессиональный наставник Володара, Сергей Фёдорович Сулимов, взял ребёнка в специализированную школу.

Бронзовый призёр взрослого командного чемпионата России 2021 года в составе команды «Гоголевский, 14» (Москва).

На данный момент проживает в городе Химки.

В июле 2021 участвовал в Кубке мира, где дошёл до 1/64, проиграв Владиславу Артемьеву на тай-брейке.

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 

Шахматисты России